Квазибалистична ракета е вид балистична ракета, която се движи по много ниска траектория.

Тази особеност я прави трудна за засичане и възпрепятства възможността за определяне на точното място, където тя ще падне.

Някои видове квазибалистични ракети 
  ОТР-21
  Искандер
  Фатех 110
  Дун Фън 11
  ЛОРА

Външни препратки 
 Русия тества ракети Искандер на 29 май

 
Видове бойни ракети